Епархия Порт-Вилы () — епархия Римско-католической церкви с центром в городе Порт-Вила, Вануату. Епархия Порт-Вилы входит в митрополию Нумеа. Кафедральным собором епархии Порт-Вилы является церковь Святейшего Сердца Иисуса.

История 
Первые католические миссионеры из монашеской конгрегации мариистов прибыли на острова Новые Гебриды в 1848 году. Из-за сложных отношений с местным населением они вскоре покинули острова. В течение последующих 40 лет на островах не было католических миссионеров, что привело к христианизации Новых Гебрид миссионерами Англиканской церкви и различными протестантами. В 1887 году католические миссионеры возобновили свою миссионерскую деятельность на островах Новые Гибриды.

9 февраля 1901 года Святым Престолом была учреждена апостольская префектура Новых Гебрид, которая была выделена из апостольского викариата Новой Каледонии (сегодня — архиепархия Нумеа).
 
22 марта 1904 года апостольская префектура Новых Гебрид была преобразована в апостольский викариат.

21 июня 1966 года Папа Римский Павел VI выпустил буллу Prophetarum voces, которой преобразовал апостольский викариат Новых Гебрид в епархию Порт-Вилы.

Ординарии епархии 
 епископ Isidore-Marie-Victor Douceré (9.02.1901 — 12.05.1939);
 епископ Jules Halbert (11.07.1939 — декабрь 1954);
 епископ Louis-Jean-Baptiste-Joseph Julliard (1.09.1955 — 21.05.1976);
 епископ Francis-Roland Lambert (31.12.1976 — 12.12.1996);
 епископ Michel Visi (30.11.1996 — 19.05.2007);
 епископ Jean (John) Bosco Baremes (18.11.2009 — по настоящее время).

Статистика

|-
| 1950 || 4.910 || 49.389 || 9,9 || 17 || 17 ||  || 288 ||  ||  || 49 ||
|-
| 1970 || 12.995 || 77.983 || 16,7 || 26 || 3 || 23 || 499 ||  || 32 || 93 || 31
|-
| 1980 || 16.725 || 112.596 || 14,9 || 26 || 2 || 24 || 643 ||  || 37 || 61 || 17
|-
| 1990 || 19.500 || 146.000 || 13,4 || 18 || 3 || 15 || 1.083 || 1 || 27 || 65 || 24
|-
| 1999 || 26.500 || 180.000 || 14,7 || 25 || 13 || 12 || 1.060 || 1 || 30 || 56 || 17
|-
| 2000 || 28.000 || 190.000 || 14,7 || 28 || 15 || 13 || 1.000 || 1 || 36 || 68 || 18
|-
| 2001 || 28.600 || 190.000 || 15,1 || 28 || 16 || 12 || 1.021 || 1 || 35 || 63 || 18
|-
| 2002 || 28.800 || 190.000 || 15,2 || 28 || 15 || 13 || 1.028 || 1 || 37 || 60 || 21
|-
| 2003 || 29.100 || 195.000 || 14,9 || 25 || 15 || 10 || 1.164 || 1 || 30 || 66 || 21
|-
| 2004 || 29.500 || 205.000 || 14,4 || 25 || 15 || 10 || 1.180 || 1 || 32 || 65 || 21
|-
| 2013 || 28.500 || 240.000 || 11,9 || 30 || 20 || 10 || 950 ||  || 27 || 46 || 32
|-
| 2016 || 34.320 || 286.000 || 12,0 || 27 || 17 || 10 || 1.271 ||  || 26 || 42 || 19
|}

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Bolla Prophetarum voces

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация на сайте catholic-hierarchy.org 

Католицизм на Вануату